Humuya kan syfta på:

Honduras 

 Humuya (kommun), Departamento de Comayagua, 
 Humuya (ort), Departamento de Comayagua,